Biarmosuki (lat. Biarmosuchia) bili su grupa permskih terapsida. Biarmosuki su najprimitivnija grupa terapsida. Bili su srednje veliki i lako građeni mesojedi, osrednja forma između sfenakodonata i naprednijih terapsida.

Osobine 

Lubanja pripadnika Biarmosuchia vrlo je slična lubanjama sfenakodonata, te se od njih razlikuje samo po većim otvorima (iako su oni u odnosu na druge terapside još uvijek relativno maleni), zadnjem dijelu lubanje koji je neznatno nagnut prema nazad (kod pelikosaura je obrnuto), manjem broju zuba i po jednom paru očnjaka i u gornjoj i u donjoj čeljusti, te po drugim, manje bitnim osobinama (Carroll 1988 str. 370, Benton 2000 str. 114). Kod kasnijih, specijaliziranijih pripadnika oni podsjećaju na uvećane očnjake pripadnika Gorgonopsia. Imali su veće mišiće za zatvaranje čeljusti (koji su pružali jači ugriz), što se može zaključiti na osnovu proširenosti zadnjeg dijela lubanje, za koji su se ti mišići vezali. 

Njihovi pršljeni su također bili slični onima kod sfenakodontida (iako nisu imali duge bodlje kao kod Dimetrodona i njegovih srodnika), ali su građa ramenog pojasa i zdjelice ukazuje na mnogo napredniji položaj tijela. Stopala su im bila simetrična, što je pokazatelj toga da su tokom hoda bila usmjerena prema naprijed, a prsti su im bili kraći, sličniji onima kod kasnijih sinapsida (terapsida i sisavaca) (Carroll 1988 str. 370–1).

Rasprostranjenost 
Biarmosuki su nastanjivali područje današnje Rusije (Phthinosuchus, Biarmosuchus, Eotitanosuchus) i Južne Afrike (Ictidorhinidae, Burnetiidae i druge forme), te su postojali isključivo u periodu srednjeg i kasnog perma.

Klasifikacija

Taksonomska povijest 
Hopson i Barghusen (1986 str. 88) su uvjetno ujedinili porodice Biarmosuchidae i Ictidorhinidae (zajedno s Hipposauridae i Rubidginidae) u skupinu "Biarmosuchia", ali nisu odlučili da li one čine prirodnu grupu ili su skupina čiji pripadnici samo imaju zajedničke primitivne osobine. Smatrali su da je Phthinosuchus premalo istražen da bi se odredilo da li i on tu spada, ali su vidjeli Eotitanosuchusa kao napredniju formu.

Sigogneau-Russell (1989) je uspostavio infrared Biarmosuchia za porodice Biarmosuchidae, Hipposauridae i Ictidorhinidae, odvojivši ga od Eotitanosuchia i Phthinosuchia.

Ivakhnenko (1999) je tvrdio da su Biarmosuchus tener, Eotitanosuchus olsoni i Ivantosaurus ensifer, koji su pronađeni na lokalitetu Ezhovo, zapravo jedna te ista vrsta. Čak i ako se ti taksoni pokažu različitim, Ivakhnenkov članak ukazuje na to da su Eotitanosuchus i Biarmosuchus bili vrlo slične životinje. Ivakhnenko je također premjestio porodicu Eotitanosuchidae u red Titanosuchia, unutar nadreda Dinocephalia.

Benton (2000 i 2004) daje skupini Biarmosuchia status podreda.

Filogenija 
Dolje je predstavljen kladogram prema Sidoru i Smithu (2007.):

Izvori 

 Benton, M. J. (2000), Vertebrate Paleontology, 2nd Ed. Blackwell Science Ltd (2004) 3rd edition
 Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
 Hopson, J.A. and Barghusen, H.R. (1986), An analysis of therapsid relationships in N Hotton, III, PD MacLean, JJ Roth and EC Roth, The Ecology and Biology of Mammal-like Reptiles, Smithsonian Institution Press, pp. 83–106
 Ivakhnenko, M.F. 1999, Biarmosuches from the Ocher Faunal Assemblage of Eastern Europe, Paleontological Journal vol 33 no.3 pp. 289–296. abstract
 Sigogneau-Russell, D., 1989, "Theriodontia I - Phthinosuchia, Biarmosuchia, Eotitanosuchia, Gorgonopsia" Part 17 B I, Encyclopedia of Paleoherpetology, Gutsav Fischer Verlag, Stuttgart and New York,

Vanjske poveznice 
Therapsida: Biarmosuchia na Palaeos

Terapsidi
Životinje iz perma